BU steht für:
 Backup, den englischen Begriff für die Datensicherung
 Bakteriologische Untersuchung
 Bangkok-Universität
 Brandon University
 HSV Barmbek-Uhlenhorst, ein Hamburger Fußballverein 
 Bergische Universität Wuppertal
 Berufsgrunduntersuchung, ein Teil des DLR-Tests
 Berufsunfähigkeit
 Berufsunfähigkeitsversicherung
 Betriebsunterbrechung (techn.)
 Biblischer Unterricht, in diversen Kirchen
 Bildunterschrift, ein kurzer Begleittext zu einem Bild
 Binghamton University
 Boston University
 Brilliant uncirculated, den Münzerhaltungsgrad "Stempelglanz"
 Bryant University, private Universität in Rhode Island
 Business Unit, Geschäftseinheit
 Busulfan, ein synthetisches Zytostatikum zur Behandlung bestimmter Krebserkrankungen
 SAS Norge (IATA-Code), norwegische Fluggesellschaft

BU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Burgdorf (auslaufend)
 Großbritannien: Birmingham
 Norwegen: Asker und Bærum in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Indonesien
 Serbien: Bujanovac
 Spanien: Provinz Burgos (auslaufend)

Bu ist:
 Bu (Einheit), chinesisches Längenmaß
 Bu (Norn), altnord. Bezeichnung für ein großes Gut/Hof (Bu-Farm) oder einen Herrensitz auf Orkney 
 japanisches Längenmaß
 in der organischen Chemie eine Butylgruppe
 einer der frühjapanischen Fünf Könige von Wa

Bu ist der Familienname folgender Personen:
 Bu Bing (18. Jahrhundert v. Chr.–1734 v. Chr.), König von China
 Bu Sun-Hui (* 1967), südkoreanische Sportschützin
 Bu Tao (* 1983), chinesischer Baseballspieler
 Bu Wancang (1903–1974), chinesischer Filmregisseur
 Bu Xiangzhi (* 1985), chinesischer Schachgroßmeister
 Bu Xiaolin (* 1958), chinesische Politikerin
 Yuanshi Bu (* 1976), chinesische Rechtswissenschaftlerin

 Mansoor Bu Osaiba, Radrennfahrer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Mohamed Bu Sakher (* 1968), kuwaitischer Judoka
 Shawn Bu (* 1986), deutscher Regisseur, Filmeditor, Kameramann und Webvideoproduzent

Bû ist der Name folgender Ortschaften in Frankreich:
 Bû, Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 Le Bû-sur-Rouvres, Gemeinde im Département Calvados

Siehe auch:
 Buh
 Boo
 Bou

Abkürzung